Enrico Nicchi – calciatore italiano
 Giovanni Nicchi – mafioso italiano
 Marcello Nicchi – ex arbitro di calcio italiano
 Marisa Nicchi – politica italiana